Iiro Itämies (* 8. Juli 1972 in Rauma) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeytorwart.

Karriere 
Während seiner Zeit in Deutschland trug er die Nummer 39, aber in Schweden trägt er die Nummer 1. In der Saison 1989/90 gab er sein Debüt bei Kärpät Oulu – insgesamt hat er fünf Saisons dort verbracht. Danach wechselte er für vier Jahre zu den Blues Espoo. In der Saison 1998/99 spielte er nach seinem Kurzauftritt bei den Kölner Haien in Tappara Tampere. Zur Saison 1999/2000 wechselte er nach Deutschland in die 2. Bundesliga zum EC Wilhelmshaven-Stickhausen. In den darauf folgenden vier Saisons spielte er in Weißwasser. Beim ES Weißwasser war er die Nummer eins im Tor. Er war einer der Publikumslieblinge bei den Füchsen. Seine Backup Goalies waren Markus Maier, Ronny Greb, Ronny Glaser und Sebastian Elwing. Von dort aus ging er zu den Dresdner Eislöwen (mit Norbert Pascha als Back-Up), mit dem er den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte.

Zwischen 2005 und 2008 spielte er bei Asplöven HC in der dritten schwedischen Liga, der 1. Division.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeytorwart (Espoo Blues)
Eishockeytorwart (Kölner Haie)
Eishockeytorwart (EC Wilhelmshaven)
Eishockeytorwart (Lausitzer Füchse)
Eishockeytorwart (Dresdner Eislöwen)
Finne
Geboren 1972
Mann
Eishockeytorwart (Oulun Kärpät)
Eishockeytorwart (Tappara)
Eishockeytorwart (Asplöven HC)